Agüero ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Agüero (* 1975), argentinische Balletttänzerin
 Diego de Agüero (1511–1544), spanischer Conquistador
 Ezequiel Agüero (* 1994), argentinisch-malaysischer Fußballspieler
 Fernando Bernabé Agüero Rocha (1920–2011), nicaraguanischer Politiker
 Gaspar Agüero y Barreras (1873–1951), kubanischer Komponist und Pianist
 José de la Riva-Agüero y Osma (1885–1944), peruanischer Historiker, Essayist und Politiker
 Juan Bautista Agüero (1935–2018), paraguayischer Fußballspieler
 Matías Agüero (* 1981), argentinisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Pablo Sanz Agüero (1932–2012), spanischer Schauspieler
 Salvador Machado Agüero (19./20. Jh.), Präsident von Nicaragua
 Sergio Agüero (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Taismary Agüero (* 1977), kubanisch-italienische Volleyballspielerin
 Zenón Noriega Agüero (1900–1957), Präsident einer peruanischen Militärjunta 1950

Agüero ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Agüero (Kantabrien), Gemeinde in der spanischen Provinz Kantabrien
 Puente Agüero (Kantabrien), Gemeinde in der spanischen Provinz Kantabrien
 Castillo de Agüero, Burg in der spanischen Provinz Kantabrien
 Agüero (Huesca), Gemeinde in der spanischen Provinz Huesca
 Colonia Vicente Agüero (Córdoba, Argentinien), Gemeinde in der argentinischen Provinz Córdoba

Siehe auch:
 Aguero